Михаил Богомолов:
 Богомолов, Михаил Антонович (1907—1981) — советский учёный, профессор, ректор Донецкого политехнического института.
 Богомолов, Михаил Михайлович (1896—1940) — советский военачальник, комдив (1940).
 Богомолов, Михаил Юрьевич (род. 1972) — российский футболист, игрок в мини-футбол.